Bonnier se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Gaston Bonnier
 Jules Joseph Bonnier